Фобос:

 Фобос — один з двох супутників Марса
 Фобос, Фоб (, від  — страх) — бог страху у античній Греції, син богині кохання Афродіти та бога війни — Ареса
 Фобос — серія радянських автоматичних міжпланетних станцій для дослідження Фобосу